Garcia Sanxes II de Pamplona (~964 - ~1004), rei de Pamplona i comte d'Aragó (994-1004) 
 Garcia II d'Aragó  o Garcia Sanxes I de Pamplona (919 - 970), rei de Pamplona i comte d'Aragó (925-970) 
 Garcia II de Castella (1010 - Lleó, 1029), comte-sobirà de Castella (1017-1029) 
 Garcia II del Congo, Manikongo del regne del Congo (1641 - 1660)